En Pologne, Szczytniki peut désigner :
dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Szczytniki, village du powiat de Proszowice
 Szczytniki, village du powiat de Wieliczka

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Szczytniki, village du powiat de Sandomierz
 Szczytniki, village de la gmina de Stopnica 
 Szczytniki, village de la gmina de Wiślica 

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Szczytniki, gmina du powiat de Kalisz
 Szczytniki, siège de cette gmina 
 Szczytniki, village du powiat de Poznań

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Szczytniki, village du powiat de Drawsko
 Szczytniki, village du powiat de Goleniów

dans la voïvodie de Mazovie
 Szczytniki, village